Browning Arms Company, een Amerikaanse wapenfabrikant
 diverse plaatsen in de VS:
 Browning (Illinois)
 Browning (Missouri)
 Browning (Montana)